de Maré, de la Mare, DeMare oder Demare ist der Familienname folgender Personen:

 Albinia Catherine de la Mare (1932–2001), britische Paläografin
 Anthony de Mare, Pianist
 Arnaud Démare (* 1991), französischer Radrennfahrer
 George Desmarées (1697–1776), schwedischer Maler des Rokoko
 George de Mare, Co-Autor eines Buches über Aktives Zuhören
 Jack Demare, deutscher Gitarrenmusiker
 Larry DeMar, US-amerikanischer Software-Programmierer für Videogames
 Lucas Demare (1910–1981), argentinischer Filmregisseur
 Lucio Demare (1906–1974), argentinischer Tangomusiker, Pianist
 María José Demare (* 1949), argentinische Schauspielerin und Tangosängerin
 Patrick DeMare (1916–2008), auch de Maré, englischer Gruppenanalytiker
 Walter de la Mare (1873–1956), englischer Dichter, Autor von Kurzgeschichten, Romanen und Kinderbüchern
 Wilhelm de la Mare († um 1290; Doctor correctivus), englischer Franziskanertheologe und Philosoph

Siehe auch:
 Delamare
 Delmare